Музей Бенаки () — музей в Афинах, основанный в районе Колонаки в 1930 году  на основе собственной художественной коллекции в память об отце , греческом предпринимателе, позже политике, мэре Афин. Размещён в семейном особняке Бенакисов.

Экспозиция 
Экспозиция музея представляет собой произведения греческого искусства от доисторического периода до современности, обладает обширной коллекцией азиатского искусства. Музей также проводит периодические выставки, имеет собственную реставрационную и консервационную мастерские. Значительны по объему экспонатов коллекции исламского искусства, китайского фарфора и игрушек, которые первоначально составляли отдельные отделы экспозиции музея, в начале 2000-х годов выделились в отдельные сопутствующие музейные учреждения, посвящённые конкретной художественной тематике, — Музей исламского искусства (), Галерея Никоса Хадзикириакоса-Гикаса (), выставочное здание по адресу , 138. Это позволило главному музею сосредоточиться на собственно греческой культуре.

Галерея

См. также 
 Национальный археологический музей (Афины)

Примечания

Ссылки 

 
 

Музеи Афин